Asteropus är ett släkte av svampdjur. Asteropus ingår i familjen Ancorinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Asteropus